Ка́рин Эли́забет Два́йер (; 22 марта 1975, Корнер-Брук, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада — 25 сентября 2018, Торонто, Канада) — канадская , , , ,  и .

Биография и карьера 
Карин Элизабет Двайер родилась 22 марта 1975 года в  Корнер-Бруке (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) в семье Дональда (1944—1982, умер от рака) и Элизабет Двайер, став старшей из пяти детей в семье. У неё было четверо младших братьев и сестёр, в том числе Брэд, Барри и Пол, один из которых скончался в 1999 году.

Двайер обучалась актёрскому мастерству с Молодёжным театром. Она дебютировала на сцене в Центре искусств и культуры в возрасте 10 лет, сыграв главную роль «Алисе в Стране чудес» в постановке Театра Ньюфаундленда и Лабрадора и затем продолжила играть на сцене, выступая в разных театрах по всему Ньюфаундленду и Лабрадору. Она также выступала в школьных постановках, получила награды за актёрское мастерство, публичные выступления, пение и инструментальное выступление и писала для школьной газеты. Она переехала в Торонто, чтобы обучаться в Театральной школе Джорджа Брауна. Двайер посещала театральную школу в течение одного года, а затем начала обучаться с камерным актёрским классом Дэвида Ротенберга в Торонто, а затем с Мейснером Джона Ривена.

Начиная с 1993 года, Двайер сыграла более 50-ти ролей в кино и на телевидении, занималась озвучиванием. Одна из её наиболее известных ролей Мэгги в фильме 1999-го года «Лучше шоколада». Также стала продюсером, сценаристом, режиссёром, оператором и монтажёром нескольких эпизодов телесериалов и короткометражных фильмов.

43-летняя Двайер покончила жизнь самоубийством 25 сентября 2018 года в Торонто.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Кинопродюсеры Канады
Телепродюсеры Канады
Кинорежиссёры Канады
Телережиссёры Канады
Киноактрисы Канады